Questa pagina contiene i dati relativi alla stagione 2022-2023 dell'HCMV Varese Hockey.

Roster

Portieri
  2 Rocco Perla
  30 Domenico Dalla Santa
  90 Leonardo Mordenti

Difensori
  3 Andrea Schina
  7 Mathieu Desautels
  22 Erik Mazzacane
  33 Felix Garber
  37 Daniel Belloni
  66 Nicolò Fanelli
  69 Alex Bertin
  71 Lorenzo Piccinelli

Attaccanti
  9 Francis Drolet
  12 Marco Franchini
  13 Tommaso Cordiano
  15 Gianluca Tilaro
  16 Andrea Vanetti 
  19 Sebastian Allevato
  21 Mattia Del Vita
  23 Marcello Borghi
  27 Michael Mazzacane
  32 Pietro Borghi
  55 Alessio Piroso
  88 Riccardo Privitera
  91 Edoardo Raimondi
  97 Daniele Odoni

Campionato

Prima fase

Seconda fase

Play-off

Coppa Italia

Fase finale

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 15 marzo 2023.

Campionato

Coppa Italia

Note

Collegamenti esterni 

HC Varese